Der Name Sohra steht für folgende Orte:

 Sohra (Bobritzsch-Hilbersdorf), Ortsteil von Bobritzsch-Hilbersdorf in Sachsen
 die ursprünglich (und inoffiziell immer noch) so bezeichnete Stadt Cherrapunji im Nordosten Indiens
 den deutschen Namen von Żarki Średnie nordöstlich von Görlitz zwischen 1930 und 1937 (ein Zusammenschluss der Ortsteile Mittel Sohra, Nieder Sohra und Ober Sohra) mit einer romantischen Orgel von Buckow

Siehe auch:
 Sora